(1840-1913), ingénieur et entrepreneur allemand ;
 Voith, entreprise allemande ;
 P3 Voith Aerospace, filiale de la précédente ;
 Propulseur Voith Schneider, système de propulsion maritime ;
 Voith-Arena, un stade allemand de football ;
Patronyme germanique